Санта Марија Сола има више значења:

 Општина Санта Марија Сола (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Сола (Санта Марија Сола, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику